CCEG steht für:

 Confederation Compagnonnages Européens, europäischer Gesellenverband
 Communauté de communes d’Erdre et Gesvres, französischer Gemeindeverband im Département Loire-Atlantique

Abkürzung